Дисциплина 20 километара ходање у мушкој конкуренцији  на 1. Светском првенству у атлетици 1983. одржана је 7. августа на улицама града са циљем на Олимпијском стадиону у Хелсинкију, (Финска).

Земље учеснице 
Учествовало је 62 атлетичара из 31 земље.

 (2)
 (3)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)

 (1)
 (1)
 (3)
 (3)
 (1)
 (3)

 (3)
 (1)
 (1)
 (3)
 (3)
 (2)

 (1)
 (1)
 (1)
 (3)
 (3)
 (1)

 (3)
 (3)
 (2)
 (1)
 (3)
 (3)
 (3)

Рекорди 
Листа рекорда у ходању на 20 километара пре почетка светског првенства 7. августа 1983. године.

Најбољи резултати у 1983. години 
Десет најбржих атлетичара у 1983. године пре почетка светског првенства (7. августа 1983.) заузимало је следећи пласман на светској ранг листи.

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП.

Освајачи медаља

Сатница

Резултати

Финале 
Такмичење је одржано 7. августа 1983. године.,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 1983. на сајту WA
 Резултати трке у ходању на 20 км на сајту WA

20 км ходање